

Холми — селище міського типу, Корюківський район, Чернігівська область

Холми — село в Оршанському районі Вітебської області Білорусі

Холми — селище, Свічинський район, Кіровська область